RMD steht für:
 Rhein-Main-Donau GmbH, deutsches Infrastrukturunternehmen
 Ramagundam Airport (IATA-Code), Flughafen von Ramagundam, Bundesstaat Telangana, Indien
 Roman Military Diplomas, Edition römischer Militärdiplome
 Riley RMD, englisches Kabriolet, siehe Riley RM #Riley RMD

rmd steht für:
 Dänisches Romani (ISO-639-3-Code), dänische Varietät des skandinavischen Romani

Abkürzung